Gadget bezeichnet
 eine technische Spielerei, siehe Gadget
 Widget, ein kleines Zusatzprogramm, das sich in Benutzeroberflächen einbinden lässt
 ein Bedienelement der Grafikbenutzungsoberfläche Amiga Workbench
 das Pseudonym des Künstlers Frank Tovey
 eine Zeichentrickserie, siehe Inspector Gadget
 eine schwedische Grindcore-Band, siehe Gadget (Band)
 die erste Testbombe im Manhattan-Projekt, Codename „The Gadget“, siehe Trinity-Test
 ein Simulationsprogramm für Astrophysik und Kosmologie, siehe Gadget (Simulationsprogramm)

Siehe auch:
 der Familienname Gatschet